Três Pontas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Três Pontas (ort), Minas Gerais, 
 Três Pontas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar